201 rok naszej ery
 201 rok przed naszą erą
 201 liczba naturalna

 galaktyka NGC 201
 planetoida (201) Penelope
 AS-201 lot testowy w ramach Programu Apollo
 Łunochod 201 radziecki łazik księżycowy

 (KV 201) XXIX Symfonia A-dur Wolfganga Amadeusa Mozarta

 Cmentarz wojenny nr 201 austriacki cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej
 201 Pułk Piechoty oddział Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej
 201 Pułk Artylerii Ciężkiej oddział artylerii ciężkiej Wojska Polskiego we Francji
 201 dywizjon brytyjskich Royal Air Force
 201 batalion policyjny Schutzmannschaft podczas II wojny światowej
 201 Dywizja Bezpieczeństwa niemiecki związek taktyczny podczas II wojny światowej
 201 Meksykański Dywizjon Myśliwski meksykańska ekspedycyjna jednostka lotnicza podczas II wojny światowej
 Fliegerabteilung 201 niemiecka jednostka podczas I wojny światowej
 Artillerie-Fliegerabteilung 201 niemiecka jednostka podczas I wojny światowej
 201 Brygada Uzupełnieniowa niemiecka jednostka podczas II wojny światowej
 Kozacki Pułk Specjalnego Przeznaczenia Abwehrgruppy-201 niemiecka jednostka podczas II wojny światowej

 Breda Ba.201 włoski lekki bombowiec nurkujący
 Siebel Si 201 prototypowy niemiecki samolot
 Nakajima Ki-201 niezrealizowany projekt japońskiego myśliwca
 Okręty podwodne typu 201 typ niemieckich okrętów podwodnych
 Japońskie okręty typu 201 typ japońskich okrętów podwodnych
 USS Triton (SS-201) amerykański okręt podwodny

 Linia kolejowa nr 201 linia kolejowa w Polsce
 Linia kolejowa nr 201 linia kolejowa w Czechach
 Droga wojewódzka nr 201 droga wojewódzka w Polsce
 Droga krajowa 201 droga krajowa w Niemczech

 DSL-201 polski radioodbiornik stereofoniczny
 AKSM-201 typ dwuosiowego trolejbusu
 Spirit 201 samochód Formuły 1 i Formuły 2
 DR 18 201 parowóz
 Roland SH-201 syntezator VA